Bertoldo ist der Name folgender Personen:

 Arduino Bertoldo (1932–2012), Bischof von Foligno
 Bertoldo di Giovanni (* zwischen 1435 und 1440; † 1491), florentinischer Bildhauer der Renaissance

Siehe auch:
 Berthold